Richard Leech ist der Name folgender Personen:

* Richard Leech (Schauspieler) (1922–2004), irischer Schauspieler
 Richard Leech (Sänger) (* 1956/1957), US-amerikanischer Sänger (Tenor)